Der er flere kirker med navnet Ansgars Kirke eller Ansgar Kirke:

 Ansgars Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Ansgars Sogn i Aalborg Kommune
 Ansgars Kirke (Odense Kommune) – en kirke i Ansgars Sogn i Odense Kommune
 Ansgar Kirke (Flensborg) – en kirke for den danske menighed i Flensborg-Nord
 Ansgar Kirke (Københavns Kommune) – en kirke i Ansgar Sogn i Københavns Kommune

 Se også
 Ansgarkirken (Høje-Taastrup Kommune) – en kirke i Hedehusene Sogn i Høje-Taastrup Kommune
 Sankt Ansgar(s) Kirke – link til flere kirker